Bronowo ist der Name von fünf Dörfern in Polen:

 Bronowo (Susz) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Bronowo (Wizna) in der Woiwodschaft Podlachien
 Bronowo (Kępice) (Brünnow) in der Woiwodschaft Pommern
 Bronowo (Stegna) in der Woiwodschaft Pommern
 Bronowo (Połczyn-Zdrój) (Brunow) in der Woiwodschaft Westpommern 

Siehe auch: 
Bronowo Kmiece 
Bronowo-Zalesie